Камбоджа принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло 4 спортсмена, в том числе двое женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000 год в Камбодже